Une philocalie (du grec signifiant « amour de ce qui est beau », au sens où, en grec, le beau se confond avec le vrai et le bon) est une anthologie de textes édifiants, visant à élever l’âme des chrétiens.

Types 
Dans le vocabulaire de l'hellénisme chrétien, ce terme désigne l'« amour de la beauté », qui est à la fois beauté de Dieu et beauté de la créature transfigurée. En outre, au sens large, le mot désigne toute anthologie de textes ascétiques et spirituels dans lesquels se retrouve l'expérience mystique de l'Église orthodoxe. 

Parmi ces anthologies, il est des philocalies à usage personnel ou en circulation dans des groupes limités, tandis que d'autres ont pris une dimension qui touche l'Église entière. C'est ainsi que l'on a la Philocalie d'Origène, une anthologie du théologien alexandrin dont la composition a été attribuée à Basile le Grand et à Grégoire de Nazianze.

On a d'autre part la Philocalie des Pères neptiques, , vaste anthologie de textes traditionnels sur la prière (elle a été imprimée sur un in-folio de 1 200 pages sur deux colonnes), compilée en grec par Nicodème l'Hagiorite et Macaire de Corinthe et publiée à Venise en 1782. Elle s'étend depuis les anachorètes égyptiens du  jusqu'aux moines du mont Athos du . Selon Olivier Clément, cette Philocalie de 1782 se présente comme l'encyclopédie de la « lumière incréée » face à l'encyclopédie des « Lumières » fondée sur la seule raison; et sa traduction en slavon en 1792 va en faire un axe autour duquel va se développer la renaissance de le pensée chrétienne dans la Russie du  (et elle inspirera des auteurs comme Dostoïevski). C'est d'ailleurs cette Philocalie que le Pèlerin russe emporte avec lui dans ses déplacements. Outre le slavon, cette philocalie a été traduite en plusieurs langues, le russe, le roumain, ou encore le français et l'anglais.

Dans un autre registre, on peut noter que les « caractères philocaliens » sont une police d'écriture, inventée au  et utilisée pour l'épigraphie.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hagiographie
 Hésychasme